Ви́ктор Никола́евич Орло́в:
 Орлов, Виктор Николаевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Орлов, Виктор Николаевич (род. 1937) — систематик, териолог, автор ряда таксонов.